L'Inconnu de Shandigor#Synopsis

Gens
Gilbert Azibert
Anicet Le Pors